Sium virens är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Sium virens ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
virens